У́лица Бирюзо́ва — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.
Улица названа именем Героя Советского Союза, маршала Советского Союза Бирюзова Сергея Семёновича (1904—1964), начальника Генштаба Вооружённых сил СССР в 1963—1964 годах.

Беларусь 

 Улица Бирюзова — улица в Минске

Россия 

 Улица Бирюзова — улица в Апрелевке Московской области
 Улица Бирюзова — улица в Астрахани
 Улица Бирюзова — улица в Новороссийске Краснодарского края
 Улица Бирюзова — улица в Новосибирске
 Улица Бирюзова — улица в Рязани
 Улица Бирюзова — улица в Саратове
 Улица Бирюзова — улица в Тюмени

Украина 

 Улица Бирюзова — улица в Донецке
 Улица Бирюзова — улица в Запорожье
 Улица Бирюзова — улица в Краматорске Донецкой области
 Улица Бирюзова — улица в Кривом Роге Днепропетровской области
 Улица Бирюзова — улица в Макеевке Донецкой области

См. также 

 Улица Генерала Бирюзова — улица в Судаке (Крым)
 Улица Маршала Бирюзова
 Переулок Бирюзова — переулок в Харцызске Донецкой области Украины

Бирюзова